

Sigle 
 Earth Observing System – programma di osservazione scientifica della NASA
 Escadrille des Operations Spéciales – unità speciale dell'esercito francese
 Ethernet over SDH – insieme di protocolli SDH che consentono di trasportare traffico Ethernet
 End Of Support – in ambito informatico indica la fine del supporto tecnico erogato dal fornitore a un determinato prodotto

Astronomia 
 221 Eos – asteroide del sistema solare
 Famiglia Eos – famiglia di asteroidi
 Eos Chasma – canyon delle Valles Marineris di Marte

Aziende 
 Eos Airlines – compagnia aerea statunitense
 Eos Press – casa editrice statunitense

Codici 
 EOS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Neosho, Missouri (Stati Uniti)

Informatica 
 EOS – sistema operativo della ETA Systems per la linea di supercomputer ETA10
 E/OS – gestore di macchine virtuali
 EOS – token di criptovaluta di tipo ethereum del progetto eos.io di applicazioni decentrate

Mitologia
 Eos – dea dell'aurora nella mitologia greca

Altro 
 Eos – rivista settimanale di geofisica della American Geophysical Union
 Eos – album di Terje Rypdal del 1984
 Eos – album degli Eldritch del 2021
 Volkswagen Eos – automobile della Volkswagen
 EOS – sistema fotografico reflex in pieno formato di Canon
 Eos – genere di uccelli della famiglia Psittacidae
 EOS – videogioco del 1987